Um mashup (pronúncia ˈmæʃ.ʌp) ou mescla-musical é uma canção ou composição criada a partir da mistura de duas ou mais canções pré-existentes, normalmente pela transposição do vocal de uma canção em cima do instrumental de outra, de forma a se combinarem. Na medida em que os mashups são "transformações" de conteúdos originais, eles podem encontrar proteção de reivindicações de direitos autorais no âmbito do fair use, doutrina da lei de direitos autorais.

Um mashup de vídeo ou mescla-visual (também escrito como vídeo mash-up) é a combinação de múltiplas fontes de vídeos que normalmente não têm nenhuma relação uma com a outra, em uma obra derivada, frequentemente satirizando componentes de suas fontes ou outro texto. Muitos vídeos mashup são paródias humorísticas de trailers de filmes, além de outros gêneros de mashups que vem ganhando bastante popularidade. Na medida em que os mashups são "transformações" de conteúdos originais, eles podem encontrar proteção de reivindicações de direitos autorais no âmbito do fair use, doutrina da lei de direitos autorais.

Ver também 
 Montagem
 Colagem
 Edição de vídeo
 Edição de áudio
 YouTube Poop

Técnicas musicais
Ativismo de propriedade intelectual
Adaptações não oficiais